Jungfrugöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jungfrugölen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (3,4 ha)
Jungfrugölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn